Nymåne har flere betydninger:
 Nymåne – en månefase.
 The Twilight Saga: New Moon – filmen.
 New Moon – roman af Stephenie Meyer, (Nymåne på dansk).